Duruelo de la Sierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Duruelo de la Sierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Duruelo de la Sierra är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Urbión,  meter över havet,  km nordost om Duruelo de la Sierra. Runt Duruelo de la Sierra är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Leonardo de Yagüe,  km sydväst om Duruelo de la Sierra. I omgivningarna runt Duruelo de la Sierra växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon